Банатски-Карловац () — город в Сербии, в общине Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в городе проживали 5820 жителей (по переписи населения 1991 года — 6286 жителей). Банатски-Карловац — крупнейший, по численности населения, населённый пункт общины Алибунар.

Город расположен на автомагистрали  (Белград — Вршац — Тимишоара), в 65 км от Белграда, в 25 км от Вршца и в 40 км от Панчева.

История 
Населённый пункт был основан в соответствии с планом, в 1802 году, и был назван Карлсдорф в честь Карла, тогдашнего министра обороны и флота, поначалу деревня была населена немцами, но в скором времени здесь поселились также и словенцы, это были в основном католики из общин Карашова, Лупак (ныне эти две территории в составе муниципии Решица в жудеце Караш-Северин Румынии) и Клокотич. С 1894 года населённый пункт называется Каролифалва, с 1902 года — Темешкаролифалва, с 1911 по 1912 — вновь Каролифалва, а затем — Оца. После Первой мировой войны в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев, и с 1921 года называется Карлово-Село, а с 1922 года — Карлцдорф. Название Банатски-Карловац с 1926 года, но с 1950 по 1953 было ещё одно название — Банатско-Ранковичьево.

Демография 
В городе Банатски-Карловац, по переписи 2002 года проживал 4721 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 41,3 года (39,8 лет у мужчин и 42,7 года у женщин). В городе есть 1985 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,93.

Этнических состав населения заметно поменялся после Второй мировой войны, ныне этот город главным образом населён сербами. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Галерея

Примечания 

Города Воеводины